Гем (біохімія) — простетична група, що містить атом заліза, закріплений в центрі великого гетероциклічного органічного кільця — порфірину
 Гем () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Гем () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале

Див. також
 Геми, Ґеми (, ,  m) — дорогоцінний або напівдорогоцінний камінь